Kinder Israels (hebräisch בני ישראל Bnei Israel) steht für:

 Juden
 Israeliten
 Hebräer
 Samaritaner
 Zwölf Stämme Israels 
 eine jüdische Gruppe in Indien, siehe Beni Israel